«Одиссея капитана Блада»:
 «Одиссея капитана Блада» — приключенческий роман Рафаэля Сабатини.
 Фильмы по роману:
 Одиссея капитана Блада (фильм, 1935) — фильм, США, 1935.
 Одиссея капитана Блада (фильм, 1991) — фильм, СССР, Франция, 1991.

См. также 
 Капитан Блад (значения)